Noah’s Ark bzw. Noahs Ark (dt. Noahs Arche) steht für:
 Noah’s Ark, US-amerikanischer Kurzfilm von Bill Justice aus dem Jahr 1959
 Noah’s Ark, Erlebnispark in Hongkong 
 Noahs Ark, unvollendetes Kreuzfahrtschiff, ursprünglich als Fähre geplant

Siehe auch:
 Noah’s Arc